«Алла Пугачёва поёт песни из кинофильма „Центровой из поднебесья“» — гибкая пластинка, выпущенная фирмой «Мелодия» в 1976 году. Выпуск пластинки предполагался как анонс к диску-гиганту с саундтреком музыкальной кинокомедии «Центровой из поднебесья», снятой режиссёром Исааком Магитоном по сценарию Василия Аксёнова. Музыку к кинофильму написал Александр Зацепин. Запись трёх песен стала первой совместной работой Аллы Пугачёвой и композитора, которая в дальнейшем переросла в плодотворное сотрудничество и создание многих общеизвестных хитов.

Все три песни из релиза вошли позднее (в стереоверсии) в дебютный альбом Аллы Пугачёвой «Зеркало души» (1978).

Список композиций

Участники записи 
Инструментальный ансамбль под руководством Виталия Клейнота.

Синглы Аллы Пугачёвой
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»